Biberli ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Biberli (1374–1422/1425), Schweizer Politiker, Landvogt von Greifensee
 Marchwart Biberli (auch Marquard Biberli; um 1265–um 1330), Schweizer Dominikaner und Bibelübersetzer

Siehe auch:
 Appenzeller Biber, Lebkuchenspezialität